Neugebäude kastély (Schloss Neugebäude) bécsi császári kastély
 Neugebäude (Újépület) hírhedt pesti kaszárnya-börtön